Скајлер има више значења:
 Округ Скајлер (Њујорк)
 Округ Скајлер (Илиноис)
 Округ Скајлер (Мисури)
 Скајлер (Вирџинија)
 Скајлер (Небраска)